

Pessoas 
 Martin Van Buren
 Anita Van Buren
 Angelica Singleton Van Buren
 Hannah Van Buren
 Paul van Buren

Localidades 
 Van Buren (Arkansas)
 Van Buren (Ohio)
 Van Buren (Missouri)
 Van Buren (Indiana)
 Condado de Van Buren

Desambiguação